HMS Londonderry' je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Londonderry (1935) 
 HMS Londonderry (1958) 

Londonderry